Przedni Salatyn lub Skrajny Salatyn – północno-wschodni grzbiet Brestowej w słowackich Tatrach Zachodnich
 Przedni Salatyn – wierzchołek na grzbiecie Przedniego Salatyna w słowackich Tatrach Zachodnich